Dorothea Douglass ha battuto in finale Charlotte Cooper 6-2, 6-2 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo May Sutton 6-3, 9-7 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1906